Osoby o tym nazwisku:
 Klemens Mikuła – polski architekt
 Krzysztof Mikuła – polski polityk, prawnik
 Jacek Mikuła – polski pianista, kompozytor i aranżer
 Janusz Mikuła – polski urzędnik państwowy i samorządowiec
 Maciej Mikuła – polski prawnik i historyk
 Paulina Mikuła – polska osobowość internetowa, prezenterka telewizyjna, menedżerka i popularyzatorka wiedzy o standardowym języku polskim